Купянский уезд — административно-территориальная единица Харьковской губернии Российской империи. Уездный город — Купянск.

История 
 Образован 25 сентября 1779 года по закону императрицы Екатерины II в составе Воронежского наместничества.
 12 декабря 1796 года по приказу императора Павла I вошел в обновленную Слободско-Украинскую губернию. 
 С 5 декабря 1835 года — в составе Харьковской губернии.
 C декабря 1922 года в составе Украинской Советской Социалистической Республики Союза Советских Социалистических Республик.
 7 марта 1923 года в СССР введена система административно-территориального деления (район — округ — губерния — центр); Харьковская губерния была разделена на пять округов: Харьковский (24 района), Богодуховский (12 районов), Изюмский (11 районов), Купянский (12 районов) и Сумский (16 районов). Купянский уезд был упразднён. Территория уезда вошла в состав Купянского округа и в нём был образован первоначально небольшой Купянский район Харьковской губернии.

Население 
По переписи 1897 года население уезда составляло 234 182 человек, в том числе в городе Купянск — 6893 жит.

Национальный состав 
Национальный состав по переписи 1897 года:
 украинцы (малороссы) — 202 836 чел. (86,6 %),
 русские — 30 824 чел. (13,2 %),

Символика 
Герб имеет следующее описание: «Сидящий сурок в золотом поле, которыми зверями окрестности города сего изобилуют».

Административное деление 
В 1913 году в уезде было 20 волостей:

Примечания

Ссылки 
 

Уезды Харьковской губернии